Soucy kan syfta på:
 Soucy, Aisne
 Soucy, Yonne